Berkeliumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Berkelium und Sauerstoff:

Berkelium(II)-oxid, BkO
Berkelium(III)-oxid, Bk2O3
Berkelium(IV)-oxid, BkO2